Семнадцатый фронт () — группировка сухопутных войск японской императорской армии, находившаяся в Корее в конце Второй мировой войны.

История 
22 января 1945 года императорской ставкой в Токио было принято решение о переформировании Корейской армии и приказом ставки от 6 февраля 1945 года Корейская армия была официально преобразована в 17-й фронт со штабом в городе Кэйдзё. 26 февраля 1945 года ставка отдала приказ о проведении мероприятий по обеспечению боевой готовности в метрополии, в соответствии с которым на территории Японии и Кореи предусматривалось увеличение численности войск и создание к сентябрю 1945 года новых армейских частей. Первый этап мобилизации начался в конце февраля 1945 года и прошёл успешно (в конце февраля в Корее сформировали две дивизии береговой обороны и две отдельные смешанные бригады; для руководства этими соединениями в ходе второго этапа мобилизации был создан штаб 58-й армии на острове Чеджудо), второй этап мобилизации закончился в начале апреля 1945 года. 23 мая 1945 года начался третий этап мобилизации, в ходе которого были сформированы дивизия береговой обороны и отдельная смешанная бригада. 

Как и в войсках обороны Японских островов, части, входившие во фронт, были укомплектованы слабо подготовленными резервистами, молодыми призывниками либо бойцами территориального ополчения, не имевшими нормального оружия и снаряжения.

9 августа 1945 года началось наступление советских войск в Маньчжурии. В это время 17-й фронт имел семь пехотных дивизий и две смешанные бригады, которые были сведены в 58-ю армию. Войска дислоцировались преимущественно на крайнем юге страны и на острове Чеджудо. С 6 утра 10 августа 1945 года 17-й фронт был оперативно подчинен главнокомандующему Квантунской армии. Одновременно в его состав была введена 34-я армия. После этого в составе 17-го фронта стало девять пехотных дивизий и пять пехотных бригад (общая численность войск 17-го фронта составила 150 тыс. человек).

Войска начали переброску на север, но до капитуляции Японии принять участие в боевых действиях (если не считать попыток отражения советских десантов в корейских портах) не успели. После капитуляции Японии находившиеся южнее 38-й параллели части японских войск в Корее были переданы под оперативное управление армии США для поддержания общественного порядка до прибытия достаточного количества союзных войск.

Список командного состава

Командующие

Начальники штаба

Примечания 

Вооружённые силы Японии во Второй мировой войне
История Кореи